

Селище міського типу:
 Устинівка — Кіровоградська область, Устинівський район

Села:
 Устинівка — Житомирська область, Малинська міська громада
 Устинівка — Житомирська область, Олевська міська громада
 Устинівка — Луганська область, Попаснянський район
 Устинівка — Харківська область, Великобурлуцький район

Селище:
 Устинівка — Луганська область, Свердловська міська рада

Залізниця:
 Устинівка — залізнична станція Південно-Західної залізниці

Устинівка — село, Мінська область, Крупський район

Див. також 
 Устимівка